В списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Кабо-Верде налічується 1 найменування (станом на 2010 рік).

Див. також 
 Світова спадщина
 ЮНЕСКО

Посилання 
 Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Кабо-Верде  
 Каталог посилань по Світовій спадщині у Кабо-Верде  

 
К